Slovo dimenze (z lat. dimensio, rozměr) může označovat:

Dimenze vektorového prostoru – matematický pojem z oblasti lineární algebry
Dimenze (databáze) – typ databázové tabulky v relační databázi